

Personnalités réelles et de fiction 
 Zouzou (née en 1943), mannequin, actrice, chanteuse et icône des années 1960 et 70.
 Zouzou est un personnage de la série télévisée La Maison de Toutou.

Titres 

 Les Zouzous est une série d'émissions pour la jeunesse qui était diffusée entre 1999 et 2009 sur La Cinquième puis France 5.
 Ludo Zouzous est une émission pour la jeunesse qui était diffusée entre 2009 et l'été 2011 sur France 5.
 Zouzous est une marque pour la jeunesse diffusée sur France 5 l'été 2011 et rediffusée sur France 4 et qui a pris fin en .
 Zouzou est un film français de Marc Allégret de 1934.
 Zouzou est un film français de Blandine Lenoir (2014).